Чубука — топоним (основной тип: гидроним) в России якутского происхождения.

Якутия 
 Чубука — река, правый приток р. Кивандэ, координаты 63°50' с. ш. 138°09' в. д., код ГКГН 484236.
 Чубука — река, правый приток р. Заячья, координаты 62°03' с. ш. 144°39' в. д., код ГКГН 485939.
 Чубука — ручей, левый приток р. Чалбы, координаты 65°09' с. ш. 142°37' в. д., код ГКГН 358874.
 Чубука — гора, в южной части хребта Сунтар-Хаята, координаты 61°56' с. ш. 142°28' в. д., код ГКГН 128806.
 Чубука — озеро, в правобережье верхнего течения р. Уоранга, юго-восточнее оз. Мастах, координаты 64°22' с. ш. 122°54' в. д., код ГКГН 335214.

См. также